Влади́мир Дми́триевич Орды́нский (; 22 апреля 1985) — украинский футболист, полузащитник.

Футбольная биография 
Воспитанник белоцерковского футбола (первые тренеры — Поздняков, Маслов), играл в местных «Роси» и «Арсенале», а также ряде любительских команд Киевщины. Обладатель многих трофеев этого региона, многократный лучший бомбардир турниров Киевской области. С «Арсеналом» прошёл путь из любителей во вторую лигу. 29 июля 2007 года Ордынский стал автором первого гола в истории «Арсенала» в чемпионатах Украины, в том матче на выезде были обыграны «Карпаты-2» 1:0.

В 2010 году украинский специалист Анатолий Писковец, возглавлявший тбилисский клуб «Гагра», пригласил Ордынского в Грузию. С этой командой Владимир завоевал Кубок Грузии, занял первое место в первой лиге, дебютировал в высшем дивизионе страны (всего 9 матчей 1 гол), а также сыграл в квалификационных матчах Лиги Европы против «Анортосиса» (0:3, 0:2). После ухода из грузинского клуба Анатолия Писковца в Польшу, Владимир вернулся домой. 2012 год провёл в белоцерковском «Арсенале», на этот раз уже в первой лиге. Зимой 2013 года сыграл на Мемориале Макарова в составе любительской «Путровки».

Перед началом сезона 2013/14 Олег Федорчук, работавший в белоцерковском «Арсенале» на должности тренера-консультанта, возглавил МФК «Николаев» и пригласил в команду Владимира Ордынского.

В конце года вернулся в Белую Церковь, где выиграл первенство города с командой «Гранит» (Шкаровка).

В конце февраля 2016 года стал игроком черногорского клуба «Дечич».

Достижения 
 «Гагра»
 Обладатель Кубка Грузии (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте allplayers.in.ua
 Украинские герои Сакартвело
 Мастер спорта… Грузии

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Арсенал-Киевщина»
Игроки ФК «Гагра» Тбилиси
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Дечич»
Игроки ФК «Пномпень Краун»